Megaris bezeichnet:

 Megaris (Landschaft), eine Landschaft im antiken Griechenland
 Megaris (Provinz), eine ehemalige Provinz im neuzeitlichen Griechenland
 antiker Name von Megaride, Insel vor Neapel
 Megaris (Gattung), eine Gattung der Wanzen